es un grupo del manga y anime One Piece de Eiichirō Oda, formado por doce piratas considerados por el mundo como la generación de pirata más infame.

Entre los miembros se encuentran once piratas que en su llegada al Archipiélago Sabaody siendo piratas novatos tenían recompensas individuales superiores a los 100.000.000 de berries, siendo conocidos como , y Marshall D. Teach, miembro de los Cuatro Emperadores.

Casi todos los miembros, excepto Roronoa Zoro y Killer, son capitanes de sus respectivas tripulaciones y usuarios de algún tipo de Fruta del Diablo. Con la excepción de los Piratas de Sombrero de Paja, todas las demás bandas pirata han eludido y respetado a los Nobles Mundiales.

Miembros

Historia

Llegada a Sabaody 
Los Supernovas son los mejores piratas novatos de nueve diferentes tripulaciones que han recorrido alguna de las siete rutas del Log Pose en el Grand Line. Provienen de todos los mares del mundo de One Piece; East Blue, West Blue, South Blue, North Blue, así como de la isla del Cielo y del Grand Line. Han llegado recientemente al Archipiélago Sabaody, en más o menos las mismas fechas.

Tienen en común el haber captado la atención del Gobierno Mundial y han sobrevivido a toda la travesía por la primera mitad del Grand Line, además de que en su camino han derrotado a otros piratas o marinos. Aunque están relativamente equilibrados en cuanto a su nivel de amenaza para el Gobierno (y por lo tanto en sus recompensas), cada tripulación representa una distinta manera de concebir la piratería. A la fecha, sus travesías a lo largo del Grand Line son desconocidas (exceptuando la de los Piratas de Sombrero de Paja); aunque se sabe un poco de las acciones de otras tripulaciones, como la de los Piratas de Kid, de la que se conoce que ha matado a muchos civiles en su camino (razón por la que sus recompensas son tan elevadas).

Guerra de Marineford 
Solo Monkey D. Luffy y Trafalgar Law tuvieron participación activa en la Guerra de Marineford llevada a cabo entre los Piratas de Barbablanca y el Cuartel General de la Marina, el resto de las Supernovas solo permaneció a la expectativa viendo de cerca la batalla. También son estos dos capitanes los únicos que no se han adentrado al Nuevo Mundo decidiendo esperar un lapso de tiempo antes de hacerlo, irónicamente después de dos años son los que poseen una mayor recompensa por su cabeza, según dijo Trafalgar Law es mejor esperar a que se maten los demás entre ellos despejando así el camino ya que el One Piece no se iba a mover. Mientras, los otros Supernovas llegaron al Nuevo Mundo: Kid y Killer llegaron a una isla selvática; Hawkins llegó a la antigua isla de Barbablanca y se enfrentó a Barbamarrón; X. Drake se enfrentó a un ayudante del Emperador Kaidou; Apoo y su tripulación huían de unos jabalís en una isla donde se puede caminar por el aire; Capone Bege fue absorbido por una isla flotante; Urouge llegó a una isla donde llovían rayos; y Jewelry Bonney, sin embargo, fue capturada por la Marina.

Dos años después 
Tras el salto del tiempo, Luffy se encuentra con Trafalgar Law en Punk Hazard, y este le propone aliarse para vencer juntos a un Yonkou, el cual se revela después como Kaido, que mantiene una alianza con Donquixote Doflamingo ("Joker"), sabiéndose que Law le guarda un especial rencor al shichibukai. Barbamarrón les menciona que los Once Supernovas de hace dos años y Barbanegra forman la peor generación de piratas de la historia. También se sabe que Kid, Hawkins y Apoo han decidido formar una alianza entre sus tres tripulaciones. Bonney fue vista en libertad en un paradero desconocido, leyendo el periódico sobre la renuncia de Doflamingo y las alianzas de sus ex-compañeros supernovas, X Drake se convirtió en subordinado de Kaidou (se supone por protección en el Nuevo Mundo, posteriormente revelado que su intención era espiar sus acciones). Capone Bege se unió a la tripulación de Big Mom con el fin de esperar una ocasión para traicionarla. Urouge se vio por última vez en una isla del cielo, recuperándose de graves heridas en todo su cuerpo.

Habilidades 
 Monkey D. Luffy: Fruta del Diablo tipo Zoan Mítica que le permite estirarse como la goma. Domina los tres tipos de Haki.
 Eustass Kid: Fruta del Diablo, tipo Paramecia. Posee poderes magnéticos y domina los tres tipos de Haki.
 Basil Hawkins: Habilidades premonitorias y de adivinación, además de técnicas de vudú. Fruta del Diablo tipo paramecia que le permite controlar la paja. También, a través de una transformación, puede generar muñecos vudú.
 X Drake: Fruta del Diablo tipo Zoan Prehistórica, modelo Alosaurio.
 Trafalgar Law: Fruta del Diablo que le permite crear un aura alrededor de él, dentro de la cual puede cortar a sus enemigos en pedazos sin que sufran ningún daño e intercambiar la posición de los objetos dentro de esa área.
 Scratchmen Apoo: Fruta del Diablo que le permite manipular el sonido mezclándolo con onomatopeyas japonesas que expresan música transformando su propio cuerpo en instrumentos musicales. Al sonar una nota estas en su equivalente onomatopeya, repercute en forma de ataque sobre sus enemigos.
 Killer: Guerrero. Maneja dos armas con forma de hoz.
 Jewelry Bonney: Fruta del Diablo que le permite cambiar y manipular la edad de cualquier persona, incluida ella.
 Capone Bege: Fruta del Diablo que le da la capacidad de ser una fortaleza viviente, con múltiples soldados y armas en miniatura dentro de su cuerpo. Tras alejarse una cierta distancia de su cuerpo adquieren un tamaño normal.
 Roronoa Zoro: Espadachín experto en Santoryū. También domina el Haki como protección
 Urouge: Fruta del Diablo gracias a la cual puede aumentar su tamaño y masa muscular.
 Marshall D. Teach: Poseedor de dos Fruta del Diablo, una con la que puede controlar la oscuridad, y otra con la que puede generar terremotos.

Datos adicionales 
 La mayoría de los miembros del grupo que poseen Frutas del Diablo son del tipo Paramecia, a excepción de X Drake y Monkey D. Luffy que poseen una fruta tipo Zoan, además de que Teach posee una del tipo logia entre las dos que tiene.
 Roronoa Zoro y Killer tienen en común en que son los únicos del grupo que no son capitanes, siendo en el caso de ambos los combatientes de las tripulaciones a las que pertenecen, además de no poseer ninguno poderes de una Fruta del Diablo (aunque Killer comió una fruta SMILE defectuosa, la cual no le otorgó poderes, pero posee las debilidades de un usuario).
 Antes del salto temporal, las recompensas de los Once Supernovas equivalía a 2.152.000.000, la mayor cantidad combinada de cualquier otro grupo de One Piece antes del salto temporal. La recompentsa total tras el salto del tiempo es desconocida, ya que aún no se saben las recompensas de todos los miembros.
 Aparte de Killer y Luffy, los nombres de los demás miembros fueron inspirados en piratas o corsarios de la vida real.

Véase también 
 Supernova, fenómeno astronómico en el cual está inspirado el nombre de este grupo de piratas.
 Los Siete Guerreros del Mar
 Piratas de Sombrero de Paja
 Anexo:Piratas de One Piece

Referencias 

Personajes de One Piece